Lampadio (latino: Lampadius) può riferirsi a:
Gaio Ceionio Rufio Volusiano Lampadio, prefetto del pretorio di Costanzo II, successore di Vulcacio Rufino (354);
Ceionio Lampadio, procuratore e figlio del precedente, probabile proprietario della Villa del Casale;
Lampadio (praefectus urbi), praefectus urbi di Roma nel 398.
Postumio Lampadio, Prefetto del pretorio d'Italia nel 409.
Flavio Lampadio, console romano per il 530.